Sulem est un nom pouvant faire référence à :
 Jean Sulem (né en 1959), altiste français.
 Catherine Sulem (1957-), mathématicienne et violoniste canadienne d'origine algérienne.
 Agnès Sulem-Bialobroda, violoniste (dans le Quatuor Rosamonde avec Xavier Gagnepain).
 Pierre-Louis Sulem, mathématicien.
 , boxeur mexicain.
 , village indien.